Василий Кондратович Лящук (; род. , Почаев (ныне Кременецкого района, Тернопольской области, Украины) — украинский , , журналист и преподаватель. Член Национального союза писателей Украины и Национального Союза журналистов Украины.

Биография 
Окончил во Львове школу для незрячих детей, где освоил систему чтения по Брайлю. Затем изучал филологию в Ровенском педагогическом институте, стал посещать занятия в литературной студии. Стихи молодого поэта начали печатать газеты и журналы.

Работал журналистом, преподавателем.

Творчество 
Автор более полутора тысяч стихов, более трёх сотен переводов на украинский язык поэзии зарубежных классиков, среди которых Генри Лонгфелло, Томас Мур, Сильвия Плат, Фёдор Тютчев, Оскар Уайльд и др.

Слепой поэт перевёл 154 шекспировских сонета. В связи со сложностью перевода больших эпических форм (драмы, поэмы), просил знакомых людей, владеющих английским, читать ему в оригинале Шекспира. Воспринятые на слух оригинальные тексты английского поэта позже записывал по системе Брайля, а затем диктовал украинский перевод, который добровольные помощники набирали на компьютере. Издал созданную таким образом книгу «Уильям Шекспир. Сонеты».

Избранные произведения 
Сборники стихов
 «Почаївська мозаїка» (1992),
 «Нас не буде — буде наша спрага» (1997),
 «Тьмі наперекір» (1998),
 «Ноша бджоли» (2000),
 «Моє помешкання» (2005),
 «Дзвіниця» (2008),
 «Юності щемливий плин» (2009),
 «Запахла нехворощ і м’ята» (2010),
 «Волинські обереги» (2012).

Ссылки 
 Слепой поэт из Ровно перевел на украинский язык 154 шекспировских сонета

Персоналии по алфавиту
Поэты по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Украинские поэты
Поэты Украины
Переводчики Украины
Переводчики с английского языка
Переводчики с русского языка
Переводчики на украинский язык
Переводчики Уильяма Шекспира
Члены Национального союза писателей Украины
Журналисты Украины
Выпускники вузов Ровно
Родившиеся в Почаеве
Слепые поэты